Соревнования по стрельбе из лука в командном первенстве у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 5 и 7 августа на территории Самбодрома. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из 12 стран.

Начиная с 1988 года, когда командные соревнования у женщин были впервые включены в программу Игр, бессменными олимпийскими чемпионками в данной дисциплине являются лучницы Южной Кореи. Не стали исключением в этом ряду и Игры 2016 года. Корейские лучницы одержали три уверенные победы с одинаковым счётом 5:1 и стали обладательницами золотых медалей. Благодаря этой победе Ки Бо Бэ стала второй в истории трёхкратной олимпийской чемпионкой в стрельбе из лука, сравнявшись по этому показателю с Пак Сон Хён. Для Чхан Хе Джин и Чхве Ми Сун эти медали стали первыми олимпийскими наградами.

Для сборной России эта серебряная медаль стала первой в постсоветской истории наградой в женской стрельбе из лука и второй вообще (после бронзы Баира Бадёнова на Играх 2008 года в Пекине). Бронзовые награды завоевали спортсменки из Тайваня, повторившие результат 2004 года.

Призёры

Формат 
По сравнению с Играми 2012 года в командном первенстве произошли изменения в системе начисления очков. Если ранее победителем становилась сборная, набравшая наибольшее количество баллов по итогам 24 выстрелов, то теперь была введена система сетов, аналогичная той, что использовалась в личных турнирах, с единственным отличием в количестве очков, необходимых для победы. Чтобы выиграть матч в индивидуальном первенстве требовалось набрать 6 зачётных баллов, а в командном турнире только 5.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Соревнование

Квалификационный раунд 
В квалификации спортсменки выполняют 12 серий по 6 стрел (зачёт командной квалификации ведётся одновременно с квалификацией личного первенства). Результат сборной складывается из суммы очков всех трёх спортсменок. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф. 4 команды, показавшие лучший результат в предварительном раунде, попадают сразу в четвертьфинал, а остальные 8 сборных начинают борьбу с 1/8 финала. Максимальное количество очков, которые могли набрать спортсменки равнялось 2160.

Плей-офф 
В плей-офф спортсменки выполняют по два выстрела каждая. Сборная, набравшая за эту серию большее количество баллов, получает 2 очка. Если же обе команды набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится сборная, первой набравшая 5 очков. Если после четырёх сетов счёт поединка будет 4:4, то назначается перестрелка в ходе которой все спортсменки выполняют по одному выстрелу. На выполнение 6 выстрелов для сборной отводится 120 секунд.

Первый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации стрельбы из лука (FITA) 
 Результаты  на сайте Sports-reference.com